Уэлсберг (Wellsburg) — название нескольких населённых пунктов в США:

  — город в штате Айова.
  — невключённая территория в штате Кентукки.
  — деревня в штате Нью-Йорк.
 Уэлсберг — город в штате Западная Виргиния.